Projeto Vida Antiga (original:Ancient Lives project) é um dos sites baseados na participação informada, consciente e voluntária, de milhares de cidadãos (ciência cidadã) onde voluntarios podem dar sua colaboração ajudando a catalogar e transcrever textos através da Web a um conjunto diversificado de instituições, papirologistas e pesquisadores
Por mais de um século pesquisadores desenterraram textos literários conhecidos e desconhecidos, bem como os documentos privados e cartas que poderiam melhorar a sua compreensão da vida dos antigos greco-romana no Egito. No entanto, muitos destes papiros permaneceram não estudado devido à falta de recursos. Esses escritos foram digitalizados, mas há um enorme conjunto de imagens ainda a ser examinados que os pesquisadores estão convidando voluntários para ajudá-los nessa empreitada.

Ver também 
 Galaxy Zoo
 Caro Professor Einstein
 Ciência cidadã

Ligações externas 
About the Project 

Egiptologia
Crowdsourcing
Colaboração online